Weber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Weber
 Max Carl Wilhelm Weber
 Carl Albert Weber
 E. Weber
 Edmond Frédéric Weber
 Friedrich Weber
 Frédéric Albert Constantin Weber
 Georg Heinrich Weber
 Heinrich E. Weber
 Joseph Zvonko Weber
 Luiz Norberto Weber
 Max Wilhelm Carl Weber
 Neal A. Weber
 Paul Weber
 William Alfred Weber